Just Another Girl – singolo di Monica del 2001
Just Another Girl – singolo dei The Killers del 2013